Naso är ett släkte av fiskar. Naso ingår i familjen Acanthuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Naso